Het WTA-tennistoernooi van Bol (officieel Bol Open) van 2018 vond plaats van dinsdag 5 tot en met zondag 10 juni 2018 in de Kroatische plaats Bol. Het was de dertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de gravelbanen van Tennis Club Kastela.

Enkelspel 
Titelhoudster Aleksandra Krunić was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Oekraïense Kateryna Kozlova strandde in de eerste ronde.

De ongeplaatste Tamara Zidanšek uit Slovenië won het toernooi. In de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Poolse Magda Linette in twee sets. Zidanšek wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zij won US$ 20.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Ysaline Bonaventure verloor meteen haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Chuang Chia-jung en Renata Voráčová had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Voráčová speelde samen met Xenia Knoll – zij waren het eerste reekshoofd, maar kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het als vierde geplaatste duo Mariana Duque Mariño en Wang Yafan won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Sílvia Soler Espinosa en Barbora Štefková in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Colombiaanse Duque Mariño had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Chinese Wang zes.

De Belgische Ysaline Bonaventure, met Sara Sorribes Tormo uit Spanje aan haar zijde, versloeg het eerste reekshoofd en bereikte de halve finale – daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bol 2018
Bol